Барбарин ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Наварра.

Население

Примечания 

Муниципалитеты Наварры